Iridopteryginae — подсемейство богомолов из семейства Gonypetidae (Mantodea). Около 130 видов. Встречаются в Азии и северной Африке. Ранее рассматривались в статусе отдельного семейства Iridopterygidae или в составе Mantidae.

Мелкие насекомые с тонкими антеннами и округлыми или слегка коническими глазами. Передние голени с шипиками.

Классификация 
На декабрь 2020 года таксон включает около 30 видов и имеет ранг подсемейства Iridopteryginae в семействе Gonypetidae, которое включило в себя часть представителей Amelinae и Liturgusidae (Mantodea). Ранее также был в ранге подсемейства в составе семейства Mantidae.

К подсемейству относят следующие таксоны:
 триба Amantini
 Amantis Giglio-Tos, 1915 (около 20 видов)
 триба Iridopterygini
 подтриба Iridopterygina
 Hapalopeza Stal, 1877 (6 видов)
 Hapalopezella Giglio-Tos, 1915 (1 вид)
 Iridopteryx Saussure, 1869 (1 вид)
 Micromantis Saussure, 1870 (1 вид)
 Muscimantis Henry, 1931 (1 вид)
 Pezomantis Uvarov, 1927 (1 вид)
 Spilomantis Giglio-Tos, 1915 (2 вида)
 подтриба Tricondylomimina
 Tricondylomimus Chopard, 1930 (3 вида)

Ранее в расширенном составе в статусе отдельного семейства Iridopterygidae эта группа включала 5 подсемейств, около 40 родов и 130 видов.

 Подсемейство Hapalomantinae (перенесено в состав семейства Nanomantidae). К подсемейству относится вид Bolbe pygmaea, один из самых мелких представителей богомолов (длиной около 1 см)
 Роды: Bolbe — Bolbena — Bolbula — Hapalogymnes — Hapalomantis — Papubolbe — Tarachina

 Подсемейство Iridopteryginae (ранее включало только одну трибу)
 Роды: Hapalopeza — Hapalopezella — Iridopteryx — Micromantis — Muscimantis — Nemotha — Pezomantis

 Подсемейство Nanomantinae (перенесено в состав семейства Nanomantidae)
 Триба Fulcinini
 Роды: Calofulcinia — Fulcinia — Fulciniella — Fulciniola — Hedigerella — Nannofulcinia — Pilomantis — Tylomantis
 Триба Nanomantini
 Роды: Ima — Machairima — Nanomantis — Parananomantis — Sceptuchus — Sinomantis Подсемейство Nilomantinae (в ранге трибы перенесено в состав подсемейства Hapalomantinae)
 Роды: Epsomantis — Ilomantis — Mimomantis — Nilomantis — Papugalepsus Подсемейство Tropidomantinae
 Роды: Chloromantis — Enicophlebia — Hyalomantis — Ichromantis — Kongobatha — Melomantis — Miromantis — Negromantis — Neomantis — Oxymantis — Platycalymma — Tropidomantis — Xanthomantis

Примечания

Литература 
 Svenson G. J. and Whiting M. F. 2004. Phylogeny of Mantodea based on molecular data: evolution of a charismatic predator. Systematic Entomology 29(3): 342—352.

Ссылки 
 Iridopterygidae — Tree of Life Web Project.

Богомоловые
Подсемейства насекомых